Kostoľany ist der Name mehrerer Orte und Ortsteile in der Slowakei:

 Gemeinde in der Mittelslowakei, siehe Jedľové Kostoľany
 Gemeinde in der Mittelslowakei, siehe Kostoľany pod Tribečom
 Gemeinde im Okres Piešťany des Tyrnauer Landschaftsverband in der Westslowakei, siehe Veľké Kostoľany
 Gemeinde im Okres Prievidza des Trenčiner Landschaftsverbandes in der Westslowakei, siehe Zemianske Kostoľany
 Gemeinde in der Ostslowakei, siehe Kostoľany nad Hornádom
 Ortsteil von Kecerovce in der Ostslowakei, siehe Kecerovské Kostoľany

Siehe auch
Kosztolányi
Kostolany